Cupa Cupelor UEFA a fost o competiție anuală a cluburilor de fotbal din Europa care câștigau cupa în țările lor respective. Această cupă a fost una din numeroasele competiții intercluburi organizate de UEFA. Prima ediție a Cupei Cupelor s-a ținut în sezonul 1960/61, și ultima în 1999. Competiția a fost anulată din cauza schimbării formatului Ligii Campionilor, iar câștigătoarele cupelor din fiecare țară urmau să participe în Cupa UEFA. 

Înainte de abolirea sa, Cupa Cupelor era considerată a doua competiție ca prestigiu în Europa, în urma Ligii Campionilor, dar înaintea Cupei UEFA, deși mulți comentatori au considerat că de fapt Cupa Cupelor era competiția cel mai ușor de câștigat.

Din 1972, câștigătoarea Cupei Cupelor urma să joace în Supercupa Europei cu echipa care câștiga în același sezon Cupa Campionilor Europeni (mai târziu Liga Campionilor). De la desființarea competiției în 1999, Supercupa Europei s-a jucat între câștigătoarea Ligii Campionilor și câștigătoarea Cupei UEFA.

Finale Cupa Cupelor

Câștigători și Finaliști

Vezi și
Cupa UEFA
Europa League
Liga Campionilor
Supercupa Europei
Cupa UEFA Intertoto
Cupa Orașelor Târguri
Cupa Campionilor Europeni

Legături externe
Pagina oficială pe site-ul UEFA 
Golgheterii Cupei Cupelor pe RSSSF

Competiții fotbalistice internaționale intercluburi
Cupa Cupelor UEFA